Rethebrücke steht für

 Rethe-Hubbrücke, Brücke von 1934 im Hamburger Hafen
 Rethe-Klappbrücke, Brücke von 2016 im Hamburger Hafen